

Toponymie

Pindal, un canton.
 Pindal, une ville.

Espagne 
 , grotte ornée du patrimoine mondial, Asturies

Pindal, village situé dans la gmina de Kampinos, dans la powiat de Varsovie-ouest et la voïvodie de Mazovie.